Orchard Hills ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Orchard Hills (Georgia)
 Orchard Hills (Maryland)
 Orchard Hills (Pennsylvania)

in Australien:
 Orchard Hills (New South Wales)

Siehe auch:
 Orchard Hill